Коган, Иосиф:
 Коган, Иосиф Аркадьевич — см. Коган, Осип Аркадьевич (Осип Ерманский).
 Коган, Иосиф Бенедиктович (Бенционович, 1920—1982) — советский скрипач, музыковед и музыкальный педагог.
 Коган, Иосиф Михайлович (1891—1952) — советский химик-органик, автор учебника «Химия красителей», выдержавшего 3 издания.